Der Chaplin-Preis wird neben der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Rose auf dem Fernsehfestival Rose d’Or für den komischsten Film verliehen.

Preisträger 
1983 – Rolf Knie
1978 – Kurt Felix
1975 – Felix Dvorak (Herbert Grunsky-Regie) für "Mad in Austria"
1971 – Felix Dvorak und Peter Lodynski für "Lodynski's Flohmarkt Company"
1969 – Günter Stahnke für seine DDR-Erstaufführung von Cole Porters Musical "Can-Can" am Berliner "Metropol"
1986/87? – Doris Dörrie für "Männer"

Fernsehpreis
Schweizer Auszeichnung
Kultur (Luzern)
Kultur (Montreux)
Erstverleihung 1969
Fernsehen (Schweiz)